de Nederlands-Belgische benaming voor broodbeleg
 Toespijs (productiehuis)